Анато́лий Богдано́вич:
 Богданович, Анатолий Александрович (1941—2018) — российский поэт.
 Богданович, Анатолий Васильевич (1888—1969) — белорусский лингвист, славист и педагог.
 Богданович, Анатолий Владимирович (род. 1942) — белорусский экономист.
 Богданович, Анатолий Иванович (род. 1926) — советский футболист, тренер.
 Богданович, Анатолий Максимович (1882—1914) — украинский писатель, журналист.